Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин 1985/1986 — 53-й чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин прошёл с 24 сентября 1985 года по 25 марта 1986 года. Вместо покинувшего высшую лигу в предыдущем сезоне «Спартака» (Владивосток), из 1 лиги добавился «Строитель» (Куйбышев). Чемпионат прошёл в 3 этапа. На первом этапе все команды провели 2-х круговой турнир. На втором этапе восемь лучших команд определяли претендентов на медали в однокруговом турнире (с учётом всех матчей 1-го этапа), а 4 оставшихся определяли неудачников, покидающих высшую лигу, в 4-х круговом турнире (с учётом матчей 1-го этапа между собой). На заключительном этапе 1—2-я и 3—4-я команды финальной восьмерки разыграли медали в сериях до 2 побед. Чемпионом страны в 4 раз стал каунасский «Жальгирис» в 3-х матчах выигравший серию у московского ЦСКА.

Участники 
В Высшей лиге чемпионата СССР по баскетболу среди мужчин в сезоне 1985/1986 года принимали участие 12 команд: каунасский «Жальгирис», московские ЦСКА и «Динамо», ленинградский «Спартак», киевские «Строитель» и СКА, рижский ВЭФ, минский РТИ, тбилисское «Динамо», вильнюсская «Статиба», ташкентский «Университет» и куйбышевский «Строитель».

Составы команд 
(согласно заявкам, опубликованным в газете «Советский спорт»)

Жальгирис (Каунас) А.Бразис, Э.Бублис, Р.Валиконис, А.Венцловас, А.Висоцкас, С.Йовайша, Г.Крапикас, Р.Куртинайтис, М.Лекараускас, В.Малерас, Р.Рагаускас, А.Сабонис, В.Хомичюс, Р.Чивилис, В.Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

ЦСКА (Москва) С.Базаревич, В.Гоборов, А.Гусев, В.Кузьмин, А.Лопатов, А.Мелешкин, И.Миглиниекс, А.Мышкин, В.Панкрашкин, С.Попов, С.Тараканов, В.Тихоненко, В.Ткаченко, Д.Трушин, Х.Энден. Тренер – Александр Гомельский.

Спартак (Ленинград) А.Аверьянов, В.Горин, С.Гришаев, В.Жарков, С.Каприленко, В.Королёв, С.Кузнецов, А.Мальцев, Ю.Павлов, К.Пепеляев, В.Фёдоров, А.Харченков. Тренер – Владимир Кондрашин.

Строитель (Киев) А.Бондаренко, А.Волков, М.Кожелянко, Е.Колежук, О.Крыжановский, А.Подковыров, Г.Резцов, В.Рыжов, Ю.Сильверстов, В.Хоменко, А.Шаптала, А.Шевченко, И.Яценко. Тренер – Борис Вдовиченко.

ВЭФ (Рига) А.Багатскис, В.Валтерс, А.Вейгурс, Г.Ветра, Э.Дрейбергс, А.Дудоров, А.Екабсонс, А.Званс, Ю.Калниньш, А.Караваев, А.Куликовскис, К.Муйжниекс, В.Сполитис. Тренер – Майгонис Валдманис.

РТИ (Минск) В.Веремеенко, С.Демко, С.Желудок, В.Жолнерович, А.Клемезь, Р.Кнатько, В.Кравченко, П.Крищик, Ю.Орлов, А.Остроносов, А.Парфианович, Е.Пустогвар, А.Сатыров, С.Сланевский, К.Хорошилов, И.Чернявский, А.Якубенко. Тренер – Алексей Шукшин.

Динамо (Тбилиси) Г.Беруашвили, И.Бородачёв, Д.Гиоргобиани, З.Грдзелидзе, Г.Дарсадзе, Н.Дерюгин, Г.Каланадзе, И.Корнишин, Б.Липартелиани, А.Периашвили, Г.Санадзе, Д.Талабадзе, А.Тюбин. Тренер – Леван Мосешвили.

СКА (Киев) А.Белостенный, В.Бережной, А.Борисевич, С.Глушаница, В.Грищенко, А.Запасько, С.Коваленко, В.Коробков, Е.Кравченко, И.Мельник, И.Пинчук, О.Полосин, А.Потапов, О.Рубан, А.Сальников, А.Шестопал. Тренер – Валентин Мельничук.

Статиба (Вильнюс) В.Андрюнас, А.Базюкас, Р.Браздаускис, А.Вайнаускас, А.Василюнас, Г.Вилкас, А.Григас, А.Качинскас, Р.Круповницкас, Ш.Марчюлёнис, В.Маткявичус, Р.Пеникас. Тренер – Римантас Эндрияйтис.

Университет (Ташкент) Б.Аглаев, Д.Белкин, Н.Бузляков, А.Вильгельм, Г.Гребенников, С.Иванов, А.Кучинский, О.Левин, Д.Смогилевский, В.Сойфер, В.Филюшкин, Е.Френкель. Тренер – Михаил Барсов.

Динамо (Москва) В.Головенко, В.Жигилий, И.Колычев, С.Кочергин, А.Лындин, В.Мерзляков, А.Охотников, В.Сизов, Т.Сокк, Д.Сухарев, Н.Фесенко, Ю.Шишков. Тренер – Арманд Краулиньш.

Строитель (Куйбышев) В.Астанин, А.Быков, В.Головин, С.Евстифеев, В.Жужгов, А.Кадушкин, С.Климов, В.Кулагин, И.Майоров, В.Пашков, А.Синельников, С.Яремчук. Тренер – Анатолий Блик.

Предварительный этап

Финальный турнир

Квалификационный турнир

Плей-офф

Серия за 1-е место

Серия за 3-е место

Состав чемпионов 
Жальгирис (Каунас): , , Сергеюс Йовайша, Гинтарас Крапикас, Римас Куртинайтис, Миндаугас Лекараускас, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичюс, Раймондас Чивилис, Виргиниус Янкаускас. Тренер – Владас Гарастас.

Итоговое положение

Высшая лига

Ссылки 
 Состав победителей Чемпионат СССР по баскетболу
 Чемпионат СССР по баскетболу 1985/1986 (турнирная таблица) на сайте спортивных протоколов
 Чемпионат СССР по баскетболу 1985/1986 (протоколы матчей) на сайте спортивных протоколов
 Жальгирис (Каунас)-1985/1986 на сайте спортивных протоколов

1986 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1986 году
Чемпионат СССР по баскетболу среди мужчин